Deux comtés des États-Unis portent le nom de comté de Giles () :
le comté de Giles, situé dans l'État du Tennessee ;
le comté de Giles, situé dans le Commonwealth de Virginie.